Demolinux foi um dos primeiros LiveCD da  distribuição do sistema operacional Linux , criado por Roberto Di Cosmo, Balat Loddo Vincent e Jean-Vincent, em 1998.

O CD do Demolinux foi criado para tornar possível o uso de Linux, sem ter de instalá-lo no disco rígido. É o primeiro Linux LiveCD que torna possível a utilização do sistema em modo gráfico, sem qualquer fase de configuração.

Há muitos outros LiveCD hoje. Pode-se considerar o Demolinux um ancestral do Knopixx.

Demolinux oferecia aos usuários centenas de aplicações como o KDE e StarOffice) através de um arquivo de sistema   de arquivos comprimidos. O CD poderia ser usado sem qualquer modificação no disco rígido. No entanto,o usuário tinha a possibilidade de guardar seus dados pessoais numa parte do próprio cd,assim poderia instalar novas aplicações entre outras coisas

Características

Objetivos do software 

proporcionar um cd de boot que autodetecta a maioria dos periféricos sem a necessidade de interferência do usuário .
poder ser usado por pessoas comuns.
proporciona um sistema operacional baseado na licença livre e no projeto linux.
ser tão bom como qualquer outra versão comercial
ser um produto de qualidade que possa gerar uma boa opinião sobre o GNU/Linux
permitir a mobilidade do sistema operacional

Versões lançadas 
A versão 1.0 foi baseada na distribuição mandriva mas a 2.0, 3.0 e 3.1 usaram mecanismos diferentes baseando-se no debian.As ultimas versões permitiram que o linux fosse instalado no disco rígido,oferencendo um processo de instalação bem simples.

Cronologia das versões 

Distribuições Linux descontinuadas